Die Scottish Football League Division One wurde 1934/35 zum 42. Mal ausgetragen. Es war zudem die 45. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 11. August 1934 und endete am 30. April 1935. In der Saison 1934/35 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 22. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Der FC St. Mirren und FC Falkirk stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 36 Treffern Jimmy Smith von den Glasgow Rangers.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1934/35 bei statto.com
 Scottish Division One 1934/35 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1934/35
1934 35